Bárbara Norton de Matos — actriz portuguesa
José Norton de Matos — militar e político português
Luís Norton de Matos — treinador de futebol português
Tomás Norton de Matos — médico e político português
Norton de Matos (bairro de Coimbra)

Desambiguações de sobrenomes